Bisher gab es drei Verfassungen in Thüringen:
 Verfassung des Landes Thüringen (1921–1933)
 Verfassung des Landes Thüringen (1946–1952)
 Verfassung des Freistaats Thüringen (seit 1993)